Millikin ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene Millikin (1891–1958), US-amerikanischer Politiker
 John M. Millikin (1804–1884), US-amerikanischer Jurist, Offizier und Politiker
 Kerry Millikin (* 1961), US-amerikanische Vielseitigkeitsreiterin